Мужская сборная Англии по кёрлингу — представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии ().

Результаты выступлений

Чемпионат мира

Чемпионаты Европы 

В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу
 Сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Англии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Англии по кёрлингу

Ссылки 
 Англия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Англии

Англия
Кёрлинг в Англии
Кёрлинг